Il singolare maschile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dustin Brown che ha battuto in finale Jan Mertl 7–6(7–1), 6–4.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Teste di serie

 Andreas Beck (quarti di finale)
 Michael Berrer (semifinali)
 Daniel Brands (secondo turno)
 Kenny de Schepper (secondo turno)

  Dustin Brown (campione)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Martin Fischer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Pro Series Bath 2012